Příjmení Cope nese více různých osobností:

 Citizen Cope (* 1968) – americký zpěvák a kytarista
 Edward Drinker Cope (1840–1897) – americký anatom a paleontolog
 Jamie Cope (* 1985) – profesionální hráč snookeru
 Julian Cope (* 1957) – anglický hudebník (multiinstrumentalista)
 Marianne Cope (1838–1918) – americká františkánská řeholnice německého původu